IX розыгрыш Мировой лиги — самого престижного коммерческого турнира мужских волейбольных сборных — проходил с 15 мая по 19 июля 1998 года с участием команд из 12 стран.

Финальная часть сыграна в миланском зале «Форум». Победителем соревнования стала сборная Кубы.

Система соревнования 
Розыгрыш Мировой лиги проводился в три этапа. На интерконтинентальном раунде 12 команд были разбиты на три группы. Матчи проходили в 4 круга (по 2 игры на своей и на чужой площадках). Семь лучших сборных вышли в полуфинальный раунд, где были разделены на 2 группы. Матчи Восточной полуфинальной группы проходили в Белграде с участием трёх сборных, матчи Западной группы — в Аликанте с участием четырёх команд. Хозяева полуфиналов (сборные Югославии и Испании) на интерконтинентальном раунде выступали вне конкурса. От полуфиналов была освобождена команда Италии как организатор финального раунда. В финальном раунде четыре сборные (Италия, победитель Восточного полуфинала и две лучшие команды Западного полуфинала) по круговой системе разыграли медали Мировой лиги.

Интерконтинентальный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфинальный раунд

Восточная группа (Белград)

Западная группа (Аликанте)

«Финал четырёх» в Милане 

Курсивом выделены имена игроков, участвовавших в матчах интерконтинентального раунда, но не заявленных на игры «Финала четырёх».

Итоговое положение

См. также 
Матчи мужской сборной России по волейболу 1998

Ссылки 
 Результаты

Мировая лига (волейбол)
1998 год в волейболе